«Ряза́нский проспект» — станция Московского метрополитена на Таганско-Краснопресненской линии. Расположена между станциями «Кузьминки» и «Выхино» на территории Рязанского района (ЮВАО).

История и происхождение названия 
Станция открыта 31 декабря 1966 года в составе участка «» — «Ждановская», после ввода в эксплуатацию которого в Московском метрополитене стало 82 станции. В проекте станция носила названия «Вешняки», «Кузьминское шоссе» и «Рязанское шоссе». Последнее использовалось в процессе строительства и указывалось на схемах метро 1963—1966 годов, хотя в мае 1964 года Рязанское шоссе на участке от Малого кольца МЖД до МКАД получило современное название Рязанский проспект, и впоследствии оно было присвоено станции метро при открытии. В 1991 году предлагалось переименовать станцию в «Вешняки», однако действующее название сохранилось.

Архитектура и оформление 
Конструкция станции — колонная трёхпролётная мелкого заложения с уменьшенной шириной центрального пролёта. Сооружена по типовому проекту из сборных конструкций. На станции два ряда колонн по 25 штук с шагом 6 метров (пролёт между рядами колонн уменьшен).

Колонны облицованы серо-голубым волнистым мрамором. Стены напротив платформы покрыты глазурованной керамической плиткой: сверху — белой и красной (напоминающей орнамент в стиле рязанских полотенец), внизу — чёрной. Пол выложен серым и розовым гранитом.

Вестибюли и пересадки 
Станция имеет два выхода. Наземные вестибюли, возведённые в виде остеклённых павильонов из железобетонных конструкций, расположены по обе стороны Рязанского проспекта недалеко от его пересечения с улицами Академика Скрябина, Зеленодольской и 4-м Вешняковским проездом.

В 550 м от станции находится остановочный пункт Вешняки Казанского и Рязанского направлений. В связи с большой загруженностью транспортного узла «Выхино» некоторые люди используют эту платформу для пересадки на электропоезда, следующие в Московскую область,. С 2015 года пересадка на платформу Вешняки также объявляется в автоинформаторах поездов Таганско-Краснопресненской линии при прибытии на станцию «Рязанский проспект».

Наземный общественный транспорт

Фотографии

Станция в цифрах

См. также 
 Список станций Московского метрополитена

Примечания

Ссылки 

Станции Московского метрополитена
Колонные станции мелкого заложения
Рязанский район (Москва)
Станции метрополитена, построенные в 1966 году
Здания и сооружения, построенные в 1966 году в Москве